Піддон або палета — дерев'яний щит для деяких вантажів
 Піддон — металева плита, на яку встановлюється виливниця під час заливання в неї металу
 Піддон — частина деяких снарядів 
 Піддон лафета — елемент гарматного лафета
 Піддон — дно механізму, пристрою або споруди, яке використовується для стікання води, мастила (наприклад, піддон картера; у старих моделях холодильників піддони слугували для збирання води з випарника під час розморожування)
 Піддон — взагалі предмет, що ставлять під щось (наприклад, мисочка під квітковим горщиком)

Джерело